

Patronyme 

 
 
 K'Zell Wesson (1977-), est un joueur professionnel américain de basket-ball.
 Mel Wesson (1958-), est un compositeur de musiques de films britannique.

Toponyme 
 Wesson (Mississippi)

Divers 
 (2017) Wesson est un astéroïde de la ceinture principale.

Économie 
 Dan Wesson Firearms  est une société américaine spécialisée dans l'armement ;
 Smith & Wesson Holding Corporation est une société américaine spécialisée dans l'armement.
Patronyme anglais